Biston marmorata är en fjärilsart som beskrevs av Sulzer 1776. Biston marmorata ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
marmorata